Чикивите има више значења:

 Чикивите (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чикивите (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чикивите (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чикивите (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чикивите (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чикивите (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику